

Персоналії 
 Принц Сьодзьо

Інше 
 Сьодзьо (жанр)
 Сьодзьо (школярка)
 Махо-сьодзьо (яп. 魔法少女 «дівчина-чарівниця») — один з найпоширеніших жанрів аніме та манги.
 Сьодзьо-аі (яп. 少女 дівчина + 愛 любов) — жанр манги і аніме, що зображає лесбійські відносини.